Иван Осипов:
 Осипов, Иван (Ванька-Каин; 1718 — после 1756) — вор, разбойник и московский сыщик.
 Осипов, Иван Александрович (род. 1981) — российский футболист.
 Осипов, Иван Васильевич (1905—1963) — мордовский советский партийный и профсоюзный деятель.
 Осипов, Иван Иванович (1924—1943) — Герой Советского Союза.